Amerikai Egyesült Államok
 Manhattan Beach (Brooklyn)
 Manhattan Beach (Kalifornia)
 Manhattan Beach (Minnesota)
 Manhattan Beach (Oregon)